Державні діячі:

Іоанн IV (977—1004) — неаполітанський дука
 Іоанн IV († 1012) — герцог Гаетанський
 Іоанн IV (1060—1073) — герцог Амальфійський
 Іоанн IV (1403—1459) — імператор Трапезунда
 Іоанн IV Ласкаріс (1250—1305) — імператор Нікейської імперії з 1258 до 1261 року

Релігійні діячі:
Іоанн IV Постник († 2 вересня 595) — константинопольський патріарх з 582 року.
Іоанн IV († 642) — папа Римський
 Іоанн IV († 1166) — митрополит Київський

Див. також 
 Іван IV